Die Coppa Italia 2016/17 war die 70. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Pokalwettbewerbs im Fußball der Männer. Sie begann am 29. Juli 2016 mit der Partie AS Livorno gegen die SS Juve Stabia und wurde mit dem Finale am 17. Mai 2017 im Stadio Olimpico in Rom beendet. Ursprünglich war das Finale für den 2. Juni 2017 angesetzt, musste jedoch vorverlegt werden, da mit Juventus Turin einer der Finalisten das Finale der UEFA Champions League 2016/17 am 3. Juni 2017 erreicht hat.

Der Pokalsieger qualifizierte sich für den italienischen Supercup 2017. Als Titelverteidiger startete Juventus Turin.

Rahmenterminplan 
Die Rahmentermine der Spielzeit 2016/17 wurden am 17. Mai 2016 in Mailand bekanntgegeben. Diese stellen den jeweiligen Hauptaustragungstag der Runde dar, an dem die Mehrzahl der Partien stattfinden wird. Die übrigen Partien finden an den umliegenden Tagen statt. Die Spiele des Achtel- sowie Viertelfinales werden über zwei Wochen verteilt stattfinden, währenden das Halbfinale Hin- und Rückspiele beinhaltet. Für den Fall, dass einer der beiden Pokalfinalisten in das Endspiel der UEFA Champions League 2016/17 einzieht, wurde mit dem 17. Mai 2017 ein Ausweichtermin für das Finale angesetzt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2016/17 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:
 die 20 Mannschaften der Serie A 2016/17
 die 22 Mannschaften der Serie B 2016/17
 27 Mannschaften der Lega Pro 2016/17
 neun Mannschaften der Serie D 2015/16

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Siegermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

 Hernanes (1/-) verließ den Verein im Februar 2017.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2016/17
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2016/17
 Serie B 2016/17

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17